Аллендорф () — німецька власна назва.

Топоніми

Аллендорф (Гіссен) — місто в Німеччині
Аллендорф (Рейн-Лан) — громада в Німеччині
Аллендорф (Тюрингія) — громада в Німеччині
Аллендорф (Едер) — громада в Німеччині
Бад-Зоден-Аллендорф

Аллендорф — стара німецька назва латвійського міста Алоя.